Albrecht de Beer (ca.1100-1170), markgraaf van Brandenburg (1134-1170), hertog van Saksen (1138-1142)
 Albrecht I van Saksen (ca.1175-1261), hertog van Saksen (1212-1261)
 Albrecht I van Brunswijk, hertog van Brunswijk (1252-1279) en Lüneburg (1252-1277)
 Albrecht I van Hohenlohe-Uffenheim, graaf van Hohenlohe-Uffenheim (1266-1271)
 Albrecht I van het Heilige Roomse Rijk of Albrecht I van Habsburg (1255-1308), Rooms koning (1298-1308), hertog van Oostenrijk, hertog van Stiermarken (1282-1308)
 Albrecht I van Anhalt (+1316), vorst van Anhalt-Zerbst (1290-1316)
 Albrecht I van Beieren (1336-1404), graaf van Holland, Henegouwen en Zeeland (1358-1404)
 Albrecht I van Brunswijk-Grubenhagen (ca.1339-1383), hertog van Brunswijk-Grubenhagen. (1361-1383)